Finsterbächle ist ein Gewässername:

 Finsterbächle (Elz) oder Finsterbach, linker Zufluss der Elz vor Niederwinden, Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Finsterbächle (Rotmurg) linker Zufluss der Rotmurg (linker Oberlauf der „Nordschwarzwälder“ Murg) vom Seekopf im Gebiet der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Finsterbach